Pomatiopsidae är en familj av snäckor. Pomatiopsidae ingår i ordningen Mesogastropoda, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Pomatiopsidae 7 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Pomatiopsidae